Гегемоний или Псевдо-Гегемоний () — христианин IV-го века, которому приписывают сочинение: «Acta disputationis Archelai episcopi Mesopotamiae et Manetis haeresiarchae», где в форме диспута между вымышленным епископом города Харран в римской Месопотамии Архелаем и еретиком Манесом (Мани) опровергается манихейское учение.

Традиционно приписываемое Гегемонию сочинение «Acta disputationis Archelai…», написанное в Сирии во второй четверти IV века — самый старый и самый значительный антиманихейский полемический текст. Первоначально составленный на греческом языке в IV веке, он сохранился, главным образом, в современном латинском переводе. Однако существенная часть греческой версии сохранилась в Панарионе Епифания Кипрского.

Это очень ценное историческое сочинение, в котором автор воспроизвёл подлинные манихейские сочинения и дал основу почти для всех греческих и латинских повествований об этой религиозной системе.

Эта работа оказала огромное влияние на антиманихейские труды, как поздней античности, так и средневековья.

Латинское издание Acta Disputationis Archelai, Episcopi Mesopotamia et Manetis Haresiarch было опубликовано , библиотекарем Ватиканской апостольской библиотеки в Collectanea Mongorum veterum Ecclesiae graecae et latinae (Рим, 1698), опубликованной в 1906 году.

Литература 
 Полный православный богословский энциклопедический словарь. В двух томах. — Спб.: Изд-во П. П. Сойкина. П. П. Сойкин. 1913.
 Kurt Aland, Barbara Aland. The text of the New Testament: an introduction to the critical …p. 175 Hegemonius, fourth century. Probable author of the Acta Archelai (Latin)
 Mark J. Vermes, Acta Archelai, Manichaean Studies (MAS 4), 2001. ISBN 978-2-503-51156-6

Ссылки 
 «Acta Disputationis Archelai, Episcopi Mesopotamia et Manetis Haresiarch»

Манихейство
Писатели IV века
Христианство в IV веке